Mileč je název více míst: 
 Mileč, obec v okres Plzeň-jih
 Mileč (Kralovická pahorkatina), vrch v Kralovické pahorkatině, na katastrálním území obce Hřebečníky v okrese Rakovník